Suze (drank), een Franse kruidendrank op basis van gentiaan.
 Suze (plaats), een plaats in het Franse departement Drôme
 Susa, stad in Italië, in Franse teksten vaak als 'Suze' aangeduid